Die Football League Second Division 1931/32 war die 36. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 29. August 1931 und endete am 7. Mai 1932.

Zweitligameister wurden die Wolverhampton Wanderers und daneben stieg auch das zweitplatzierte Leeds United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1932/33 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Grimsby Town und West Ham United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Barnsley und Bristol City, wobei Barnsley fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Bristol City in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1932/33 Third-Division-North-Meister Lincoln City F.C. und aus der Third Division South der Gewinner FC Fulham die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1931-32 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1931/32
1931